55-й чемпионат мира по биатлону среди юниоров и 20-й среди юношей и девушек (англ. 2021 IBU Youth & Junior World Championships) проходил в в австрийском Обертиллиахе с 27 февраля по 6 марта 2021 года.

Соревнования проходили среди юношей и девушек (до 19 лет), а также среди юниоров и юниорок (до 22 лет). Было разыграно 16 комплектов медалей, по 4 в индивидуальной гонке, эстафете, спринте, преследовании.

Результаты соревнования

Юноши и девушки (до 19 лет)

Юниоры и юниорки (до 22 лет)

Таблица медалей

Общая

Примечания

Ссылки 

Чемпионаты мира по биатлону среди юниоров
2021 год в биатлоне
Чемпионаты мира в Австрии
Февраль 2021 года
Март 2021 года
Спорт в Австрии в 2021 году
Чемпионаты мира в 2021 году
Биатлон в Австрии